

Hydronyme 
 La Vence est une rivière française du département des Ardennes, affluent en rive gauche de la Meuse.
 La Vence est également une rivière du département de l'Isère, affluent en rive droite de l'Isère à Saint-Égrève.
 La Vence est un affluent de la Berre, dans la Drôme.

Toponyme 
 Vence (en occitan provençal : Vença selon la norme classique ou Vènço selon la norme mistralienne) est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Canton de Vence est une division administrative française.
 Champigneul-sur-Vence est une commune française.
 Guignicourt-sur-Vence est une commune française.
 Launois-sur-Vence est une commune française.
 Montigny-sur-Vence est une commune française.
 Saint-Paul-de-Vence est une commune française.
 Saint-Pierre-sur-Vence est une commune française.
 Col de Vence (Alpes-Maritimes) est un col des Alpes françaises.
 Col de Vence (Isère) est un col de montagne des Alpes françaises.

Patronyme 
 Saint Lambert de Vence (1084-).
 Henri-François de Vence, dit l’abbé de Vence (1676-1749), commentateur de la Bible.
 Claude-Alexandre de Villeneuve, comte de Vence (1702-1760, général français.
 Jean Gaspard de Vence (1747-1808), corsaire, amiral et préfet maritime français. 
 Charles Joseph Dumas-Vence (1823-1904), amiral français.

Autres
 Liste des évêques de Vence.
 Villa gallo-romaine de Saint-Pierre de Vence.

Homonymie d'hydronyme